Sonora, care înseamnă în spaniolă sunet, se poate referi la

Locuri geografice

În Mexic 

 Sonora (stat Mexic), unul din cele 31 de state federale ale Mexicului 
 Deșertul Sonora, deșert care se găsește în nord-vestul Mexicului și sud-vestul Statelor Unite, acoperind părți însemnate ale statelor americane Arizona și sud-estului Californiei, respectiv integral teritoriile statelor mexicane Baja California, Baja California Sur și aproape întreg teritoriul statului Sonora

În alte țări 

 Sonora, California, localitate în SUA 
 Sonora, Texas, localitate în SUA 
 Sonora, Nova Scotia, Canada 
 Sonora, Mato Grosso do Sul, oraș în Brazilia 
 Sonora Island, British Columbia, una din insulele arhipelagului Discovery Islands din statul canadian British Columbia.

Alte utilizări  

 Chevrolet Sonora, vehicul de tip utilitar pentru diverse scopuri 
 Sonora (formație), grup de muzicieni din Ottawa, Canada 
 Sonora (gen), varietate în familia Colubridae
 "Sonora's Death Row", cântec compus de Kevin "Blackie" Farrell dar înregistrat de alții 
 Sonora (casă de discuri), studio de înregistrare și casă de discuri suedeză din anii 1930

Nume proprii